Чесновский Раковец () — село,
Гнездычненский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122481803. Население по переписи 2001 года составляло 284 человека.

Географическое положение 
Село Чесновский Раковец находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Раковец и Гнездычно.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1227 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания